Název Špičatý vrch nese více vrcholů:

 Špičatý vrch (Brdská vrchovina) (621,3 m) – vrchol v Brdech v okrese Rokycany, severovýchodně od Hůrek
 Špičatý vrch (Hořovická pahorkatina) (414 m) – vrchol v PP Špičatý vrch-Barrandovy jámy v Karlštejnské vrchovině v okrese Beroun
 Špičatý vrch (Nízký Jeseník) (654 m) – vrchol v Bruntálské vrchovině v okrese Bruntál, severozápadně od Roudna